Черторой (Черторый) — река в центре Москвы, левый приток Москвы-реки, в настоящее время в подземном коллекторе
 Десёнка (другое название Черторой, () протока Днепра, берущая своё начало возле устья Десны